|-
| 151901 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151902 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151903 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151904 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151905 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151906 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151907 - || || 14 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151908 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151909 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151910 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151911 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151912 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151913 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151914 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151915 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151916 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151917 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151918 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151919 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151920 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151921 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151922 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151923 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151924 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151925 - || || 22 de març de 2004 || Needville || J. Dellinger, A. Lowe
|-
| 151926 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151927 - || || 16 de març de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 151928 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151929 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151930 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151931 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151932 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151933 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151934 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151935 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151936 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151937 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151938 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151939 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151940 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151941 - || || 19 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151942 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151943 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151944 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151945 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151946 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151947 - || || 27 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151948 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151949 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151950 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151951 - || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151952 - || || 25 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151953 - || || 29 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151954 - || || 10 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151955 - || || 9 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 151956 - || || 10 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151957 - || || 13 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151958 - || || 10 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151959 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151960 - || || 13 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151961 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151962 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151963 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151964 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151965 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151966 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151967 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151968 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151969 - || || 15 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151970 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151971 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151972 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151973 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151974 - || || 15 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151975 - || || 20 d'abril de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151976 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151977 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151978 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151979 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151980 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151981 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151982 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151983 - || || 16 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 151984 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151985 - || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151986 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151987 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151988 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151989 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151990 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151991 - || || 24 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151992 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151993 - || || 21 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151994 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151995 - || || 29 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151996 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151997 Bauhinia || || 11 de maig de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151998 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151999 - || || 9 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152000 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

1